Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2001 () проводился в городе Оттава (Онтарио) c 3 по 11 марта 2001 года. Турнир проводился в 72-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 28-й раз, в Оттаве — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2001, который проходил в марте—апреле 2001 в городе Лозанна (Швейцария).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (19-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Рэнди Фёрби это была 1-я победа, но для самого Рэнди Фёрби — 3-я), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Керри Бартник).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−5.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

9 марта, 13:30

1-я команда против 2-й

9 марта, 19:30

Полуфинал 
10 марта, 13:30

Финал 
11 марта, 13:30

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 2001 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Paul Flemming

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Дэвид Недохин

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Soudog's Curling History Site - 2001 NOKIA BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2001

2001
Спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 2001 году